La IV Copa Brasil (in italiano IV Coppa Brasile) è stata l'8ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Primo turno: 74 squadre divise in 6 gruppi (due composti da 13 club e quattro da 12), formati su base geografica. Ogni squadra affronta una volta tutte le componenti del proprio gruppo.

Secondo turno: 4 gruppi di 9 squadre ciascuno e altri 6 gruppi (quattro di 6 squadre e due di 7) per i ripescaggi.

I primi quattro gruppi sono formati dalle 6 migliori di ogni raggruppamento della fase precedente, che affrontano una volta tutte le componenti del proprio girone; si qualificano al terzo turno le migliori 6 di ogni raggruppamento e la squadra tra le rimanenti che ha ottenuto più punti nella prima e seconda fase.

Negli altri 6 gruppi ogni squadra affronta una volta le altre componenti del proprio girone e si qualifica al terzo turno la migliore di ogni raggruppamento e la squadra tra le rimanenti che ha ottenuto più punti nella prima e seconda fase.

Terzo turno: 4 gruppi di 8 squadre ciascuno. Ogni squadra affronta una volta le altre componenti del proprio gruppo e si qualificano alla fase finale le migliori 2 di ogni raggruppamento.

Quarti di finale, semifinale e finale: gare a eliminazione diretta in partita di andata e ritorno.

Punteggio 
Fino al terzo turno le classifiche vengono stilate assegnando 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per le sconfitta. Per la quarta e ultima volta un punto aggiuntivo viene assegnato alla squadra che vince la partita con 2 o più gol di scarto.

Partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Internacional, Grêmio, Coritiba, Caxias, Juventude e Joinville qualificati al secondo turno come migliori 6 del gruppo A.
 Londrina, Grêmio Maringá, Chapecoense, Atlético Paranaense, Figueirense, Colorado e Brasil qualificati ai ripescaggi del secondo turno.

Gruppo B

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Santa Cruz, Cruzeiro, Náutico, Atlético Mineiro, Villa Nova e Sport qualificati al secondo turno come migliori 6 del gruppo B.
 ABC, America de Natal, Botafogo-PB, Campinense, Uberaba, Uberlândia e América Mineiro qualificati ai ripescaggi del secondo turno.

Gruppo C

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Corinthians, Goiás, Mixto, Operário-MS, Santos e Brasília qualificati al secondo turno come migliori 6 del gruppo C.
 Comercial-MS, Vila Nova, Desportiva, Dom Bosco, Anapolina e Rio Branco-ES qualificati ai ripescaggi del secondo turno.

Gruppo D

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Vasco da Gama, Botafogo, Bahia, Ponte Preta, Guarani e Vitória qualificati al secondo turno come migliori 6 del gruppo D.
 CEB, CSA, Confiança, Volta Redonda, Sergipe e Itabuna qualificati ai ripescaggi del secondo turno.

Gruppo E

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Palmeiras, San Paolo, Botafogo-SP, Ceará, América-SP e Comercial-SP qualificati al secondo turno come migliori 6 del gruppo E.
 Noroeste, Fortaleza, Moto Club, Ríver, Sampaio Corrêa e Flamengo-PI qualificati ai ripescaggi del secondo turno.

Gruppo F

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Flamengo, Portuguesa, Remo, América-RJ, Fluminense e Goytacaz qualificati al secondo turno come migliori 6 del gruppo F.
 Americano, Fast, Paysandu, Bangu, XV de Piracicaba e Nacional-AM qualificati ai ripescaggi del secondo turno.

Secondo turno

Gruppo G

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, Ponte Preta, Goytacaz e Vitória qualificati al terzo turno.

Gruppo H

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Santa Cruz, Goiás, Bahia, Grêmio, Fluminense e Santos qualificati al terzo turno.

Gruppo I

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Botafogo, Sport, Botafogo-SP, Corinthians, América-RJ e Operário-MS qualificati al terzo turno.

Gruppo J

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Vasco da Gama, San Paolo, Portuguesa, Guarani, Caxias e Coritiba qualificati al terzo turno.

Confronto settimi-noni gruppi G-J 
La classifica viene stilata considerando i punti guadagnati nelle prime due fasi.

Verdetti 
 Flamengo qualificato al terzo turno.

Gruppo K

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Londrina qualificato al terzo turno.

Gruppo L

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Botafogo-PB qualificato al terzo turno.

Gruppo M

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Dom Bosco qualificato al terzo turno.

Gruppo N

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Volta Redonda qualificato al terzo turno.

Gruppo O

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Noroeste qualificato al terzo turno.

Gruppo P

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Americano qualificato al terzo turno.

Confronto secondi-settimi gruppi K-P 
La classifica viene stilata considerando i punti guadagnati nelle prime due fasi.

Verdetti 
 Grêmio Maringá qualificato al terzo turno.

Terzo turno

Gruppo Q

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Guarani e Internacional qualificati ai quarti di finale.

Gruppo R

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Santa Cruz e Sport qualificati ai quarti di finale.

Gruppo S

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Grêmio e Palmeiras qualificati ai quarti di finale.

Gruppo T

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Bahia e Vasco da Gama qualificati ai quarti di finale.

Fase finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Guarani campione del Brasile 1978.
 Guarani e Palmeiras qualificati per la Coppa Libertadores 1979.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

1978